Le terme collerette peut désigner :
 des objets
 La collerette est un composant en forme de col terminant une pièce mécanique, un tube et permettant son assemblage avec une autre pièce.
 La collerette, une partie de costume à la Renaissance.
 La collerette de sécurité, un équipement de plongée sous-marine. Inventée par Frédéric Dumas en 1950 elle évolua d'abord en « bouée stabilisatrice » et finalement en « gilet de stabilisation ».
 La collerette, un accessoire en papier des bouteilles de bière (ou de vin).
 La collerette vétérinaire, un ustensile de l'art vétérinaire.
 La collerette, dans le domaine de l'aménagement paysager, est le nom donné aux protections anti-gibier. Installer lors de la plantation, ce petit filet, protège les jeunes pousses et jeunes plants des rongeurs et animaux sauvages.

 une personnalité
 Hélène Collerette, violoniste française et québécoise du .